Ближний Восток является одним из древнейших центров возникновения городов на Земле. Первые поселения городского типа появляются здесь ещё в 10-8 тыс. до н. э. К древнейшим известным городам относятся Иерихон, Библос, Сузы и др.

Согласно Джорджу Модельски, крупнейшие города Бронзового века на Ближнем Востоке имели население в несколько десятков тысяч человек. Видимо, крупнейшим городом раннего бронзового века был 30-тысячный Мемфис в Египте. В Месопотамии с ним мог конкурировать Урук; значительным было также население Мари и Эблы. Ур в средний период бронзового века имел население около 65 тыс. чел. В период Нового царства население египетских Фив достигло 80 тыс. чел. Вавилон позднего бронзового века был населён 50-60 тыс. человек. Ниневия же в тот период имела население всего 20-30 тыс. чел., достигнув 100-тысячного рубежа лишь около 700 г. до н. э. (железный век).

Список городов

Египет 
Смотрите основной список: Города Древнего Египта

Анатолия

Левант

Финикия (приморская часть)

Сирия

Израиль и Иудея

Месопотамия

Северная Месопотамия

Области по Евфрату (Северная Сирия)

Области по р. Тигр (Ассирия и Митанни)

Южная Месопотамия (Вавилония)

Аккад (Ки-Ури)

Шумер

Область между Тигром и Эламом

Элам и Персия

Города территорий, пограничных с Ближним Востоком

Армянское нагорье (Урарту, Армения)

Колхида

Древняя Греция (города Кипра)

Примечания

Ссылки 
 Древние города с координатами

 
Ближний восток